Rheinfelden est le nom de deux villes situées de part et d'autre du Rhin :
 Rheinfelden (Argovie), en Suisse.
 Rheinfelden (Baden), en Allemagne.

Les deux Rheinfelden font aujourd’hui partie de l’Eurodistrict trinational de Bâle (ETB).

Le Rheinfelder Brücke (en français pont de Rheinfelden) relie les deux Rheinfelden.

La bataille de Rheinfelden a eu lieu en 1638.

 Famille comtale des Rheinfelden, originaire du château de Stein